Invarianz (dt. Unveränderlichkeit) steht für: 

 in Physik und Mathematik im Zusammenhang mit Transformation (Mathematik)
 Invarianz physikalischer Gesetze unter Symmetrie (Physik), insbesondere Invarianz unter:
 Verschiebung und gleichförmiger Bewegung der Koordinaten in der klassischen Physik als Galilei-Invarianz, siehe Galilei-Transformation
 Verschiebung und gleichförmiger Bewegung der Koordinaten in der Relativitätstheorie, siehe Lorentz-Transformation
 räumlicher Spiegelung, siehe Parität (Physik)
 zeitlicher Verschiebung, siehe Zeitinvarianz
 zeitlicher Spiegelung, siehe Zeitumkehr (Physik)
 Vertauschung von Teilchen und Antiteilchen, siehe Ladungskonjugation
 mehreren Transformationen gleichzeitig, siehe zum Beispiel CP-Invarianz und CPT-Invarianz
 Eichtransformationen
 Invarianz physikalischer Größen
 vom gewählten Bezugssystem: Euklidische Transformation (Objektivität), Hauptinvariante
 von Skalierung, siehe Skaleninvarianz
 in der Volkswirtschaftslehre, als Bestandteil des Coase-Theorems (Invarianzthese)
 in der Informatik, im Bereich der  objektorientierten Programmierung als Beziehung zwischen den Elementen einer Vererbungshierarchie, siehe Invarianz (Informatik)
 in der Entwicklungspsychologie, siehe Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget #Stadium der Konkret-operationalen Intelligenz

Als Invariante:
 Invariante (Mathematik), in der Mathematik eine unverändertliche Größe
 Invariante (Informatik), in der Informatik eine unverändertliche Aussage

Siehe auch:
 Invarianz des Gebietes
 Abbesche Invariante
 Helmholtz-Lagrangesche Invariante
 Symmetrie (Begriffsklärung)